Broschi:
 Carlo Broschi (1705, Apulia – 1782, Bolonia), conocido como Farinelli, un cantante castrato italiano
 Riccardo Broschi (c. 1698 - 1756), un compositor italiano